En biologie, la symbiose est une relation interspécifique.
 En psychanalyse, la symbiose est un type de relation entre deux personnes.

Voir aussi 
 CONVIVIR
 la symbiose dans les univers de fiction des bandes dessinées comme : 
 Symbiote, une race extra-terrestre fictive de l'univers de Marvel Comics
 Symbiote 33cl, une bande dessinée de science-fiction futuriste